

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 

 Chorzew – część wsi Skórkowice w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów 
 Chorzew – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Kiełczygłów 
 Chorzew – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Inne 
 Chorzew – poprzednia nazwa wsi Kolonia Chorzew